Николаос Хасос може да се отнася за:

 Николаос Ст. Хасос (1892 - 1943), гръцки политик;
 Николаос Н. Хасос (? - 2014), гръцки политик.